Le terme d'ostéodystrophie désigne une croissance anormale dystrophique de l'os. Elle conduit à une déformation osseuse.

 Un type fréquent d'ostéodystrophie est l'ostéodystrophie rénale.
 Parmi les animaux, les reptiles sont particulièrement sujets à l'ostéodystrophie.

Maladie osseuse
Terme médical